Rodrigo Salinas hace referencia a varios artículos:

 Rodrigo Javier Salinas (1986- ), futbolista argentino.
 Rodrigo Salinas Marambio (1975- ), dibujante y comediante chileno.
 Rodrigo Salinas Muñoz (1989- ), goleador de balonmano chileno.
 Rodrigo Salinas Dorantes (1988- ), futbolista mexicano.